General Salgado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 General Salgado (ort), São Paulo, 
 General Salgado (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar